Saint Cloud, Saint-Cloud eller St. Cloud kan syfta på

Personer
 Sankt Cloud – son till kung Chlodomer och av den merovingska kungaätten, se Clodoald

Geografi

Frankrike 

 Saint-Cloud – en kommun i departementet Hauts-de-Seine i regionen Île-de-France, 
 Saint-Cloud-en-Dunois – en tidigare kommun i departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Celle-Saint-Cloud – en kommun i departementet Yvelines i regionen Île-de-France,

USA

 St. Cloud, Florida – en stad i Osceola County
 St. Cloud, Minnesota – en stad
 St. Cloud State University –  ett amerikanskt offentligt universitet
 St. Cloud State Huskies – en idrottsförening

Se även
 Saint-Claude